Момина скала може да се отнася за:
 Момина скала - връх на Витоша висок 1087 м, на около 1 км южно над Боянската църква
 Момина скала - хижа на Витоша
 Момина скала - скална фигура, част от Фалковската група в Белоградчишките скали
 Момина скала - защитена местност в община Маджарово.
 Момина скала – български игрален филм от 1922 година.